Rapina a mano armata, film di Stanley Kubrick del 1956
Rapina a mano armata, tipo di reato